Zhoř ist der Name mehrerer Orte in Tschechien

Gemeinde Zhoř u Jihlavy (Shorsch), Okres Jihlava
Gemeinde Zhoř u Milevska (Shorsch), Okres Písek
Gemeinde Zhoř u Stříbra (Weshorsch), Okres Tachov
Gemeinde Zhoř u Mladé Vožice (Shorsch), Okres Tábor
Gemeinde Zhoř u Tábora (Shorsch), Okres Tábor
Gemeinde Zhoř u Rohozce (Shorsch), Okres Blansko
Ortsteil Zhoř (Shorsch) von Čechtice, Okres Benešov 
Ortsteil Zhoř (Shorsch) von Červené Janovice, Okres Kutná Hora
Ortsteil Zhoř (Bräune) von Krakovec, Okres Rakovník
Ortsteil  Zhoř (Skuteč)  (Shorsch) von Skuteč, Okres Chrudim
Ortsteil Zhoř (Shorsch) von Krásná Hora nad Vltavou, Okres Příbram 
Ortsteil Zhoř (Shorsch) von Němčice u České Třebové, Okres Ústí nad Orlicí 
Ortsteil Zhoř (Shorsch) von Pacov, Okres Pelhřimov
Ortsteil Zhoř (Vilémov) (Zhorz) von Vilémov, Okres Havlíčkův Brod 

Siehe auch:
Holubí Zhoř (Holub-Shorsch), Ortsteil von Velká Bíteš, Okres Žďár nad Sázavou 
Nová Zhoř (Neu Shorsch), Ortsteil von Stránecká Zhoř, Okres Žďár nad Sázavou 
Stránecká Zhoř (Shorsch), Gemeinde im Okres Žďár nad Sázavou 
Zálesná Zhoř (Salesna-Shorsch), Gemeinde im Okres Brno - venkov